Films/Televisie
Never Say Never (1979), een televisiefilm van Charles S. Dubin
Never Say Never (ER), een aflevering van de televisieserie ER

Muziek
Never Say Never (Brandy), een album van Brandy uit 1998
Never Say Never (The Fray), een single van The Fray uit 2009
Never Say Never (Justin Bieber), een single van Justin Bieber uit 2010